Patronymes

Le nom de Fabricius a été porté par plusieurs personnalités :
 Caius Fabricius Luscinus, général romain ;
 Wolfgang Fabricius Capiton (1478-1541), réformateur et théologien allemand.
 Georg Goldschmied, dit Fabricius (1516-1571), poète et historien allemand ;
 Theodore Fabricius (1501-1559), théologien allemand ;
 Franz Fabricius, (1525-1573), écrivain allemand ;
 Andreas Fabricius (1528-1577), un théologien protestant allemand et poète néolatin ; 
 Hieronymus Fabricius (1537-1619), anatomiste et chirurgien allemand ;
 Wilhelm Fabricius Hildanus  (1560-1634), chirurgien allemand ;
 David Fabricius (1564-1617), astronome allemand ;
 Johannes Fabricius (1587-1615), fils de David Fabricius (1564-1617), astronome allemand ;
 Jakob Fabricius (1593-1654), théologien allemand ;
 Carel Fabricius (1622-1654), peintre néerlandais ;
 Johann Fabricius (1644-1729), théologien allemand ;
 Johann Albert Fabricius (1668-1736), bibliographe allemand ;
 Philipp Conrad Fabricius (1714-1774), zoologiste allemand ;
 Otto Fabricius (1744-1822), zoologiste et linguiste danois ;
 Werner Fabricius (1633–1679), compositeur allemand, père de Johann Albert Fabricius ;
 Johann Christian Fabricius (1745-1808), entomologiste et économiste danois ;
 Frederik Fabricius (1789-1873), fils d'Otto Fabricius (1744-1822), auteur danois ;
 Adam Fabricius (1822-1902), prêtre et historien danois ;
 Wilhelm Fabricius (1857-1942), historien allemand ;
 Wilhelm Fabricius (1861-1920), historien allemand ;
  (1875-1967), historien danois ;
 Gunnar Fabricius (1882-1962), entomologiste danois ;
  (1882-1964), diplomate allemand ;
 Anna Fabricius (1980-), actrice danoise.

Divers

 Fabricius, un cratère météoritique à la limite de la face visible de la Lune;
 Pont Fabricius, un pont à Rome traversant le Tibre;

Homonymie de patronyme